La Guardia Republicana de Uruguay, perteneciente a la Dirección Nacional Guardia Republicana, es un Cuerpo Especial Profesional con jurisdicción nacional (puede ejercer su función en cualquier parte de la República Oriental Del Uruguay sin ser cuestionado) por excelencia de la Policía Nacional de la República Oriental del Uruguay, dicha unidad cuenta con grupos designados a diferentes tareas de alto grado de riesgo y profesionalización como disturbios civiles, allanamientos, custodia de presos , motines, patrullas por zonas rojas. Dentro de sus unidades se encuentran los grupos de choque o antidisturbios, grupo especial de operaciones GEO que se encarga de las operaciones ya dichas como por ejemplo toma de rehenes, motines y cqc, la última unidad insertada es la brigada Pumas, especialista en patrullaje preventivo y al ser un grupo de respuesta rápida tienen un entrenamiento especializado acorde a su función.

Guardia Republicana de Uruguay